Corinto (Minas Gerais), stad en gemeente in de Braziliaanse deelstaat Minas Gerais
 Corinto (Colombia), stad en gemeente in Colombia (Cauca)
 Corinto (El Salvador), stad en gemeente in El Salvador (Morazán)
 Corinto (Nicaragua), stad en gemeente in Nicaragua (Chinandega)